Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 2003 года прошёл 24 ноября — 7 декабря в городе Заутеланде (Нидерланды) по круговой системе. Чемпионкой мира стала Ольга Камышлеева (Нидерланды). Второе место у представительницы Латвии Зои Голубевой, на третьем месте представительница Украины Ольга Балтажи.

Итоговая таблица

Ссылки 
 Результаты в базе данных toernooibase.kndb
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА ЗА ШАШЕЧНУЮ КОРОНУ// Башинформ, 2 декабря 2003 года. 

Женщины 2003
2003 год в шашках
Спортивные соревнования в Заутеланде
Чемпионаты мира в Нидерландах
Ноябрь 2003 года
Декабрь 2003 года
Спорт в Нидерландах в 2003 году
Шашки в Нидерландах